A Equipe Zimbabuana de Copa Davis representa o Zimbábue na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Zimbabuaba de Tênis. Sua última participação no Grupo Mundial foi em 2000. Até 1981, competiu como Rodésia.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe zimbabuana)

Zimbabue